

Geografia 
 Cazzaniga – quartiere della città di Monza
 Rifugio Cazzaniga-Merlini – rifugio nel comune di Barzio, provincia di Lecco

Persone 
 Davide Cazzaniga – sciatore alpino italiano
 Gastone Cazzaniga – calciatore italiano
 Gian Mario Cazzaniga – filosofo, politico e dirigente italiano del movimento operaio
 Ignazio Cazzaniga – filologo classico e accademico italiano
 Piero Cazzaniga – ex calciatore italiano
 Roberto Cazzaniga – cestista italiano
 Roberto Cazzaniga – pallavolista italiano
 Romano Cazzaniga – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tito Camillo Cazzaniga – matematico italiano
 Tommaso Cazzaniga – scultore italiano